Intel-синтаксис — один из форматов записи мнемоники инструкций процессора. Intel-синтаксис используется в документации Intel, в ассемблерах для MS-DOS и Windows (MASM, TASM, встроенный ассемблер Visual Studio, и т.д.)

Особенности:
 Приёмник находится слева от источника.
 Название регистров зарезервировано (нельзя использовать метки с именами eax, ebx и т. д.)

Например, код

  mov eax, ebx

пересылает в регистр eax значение, содержащееся в ebx, что функционально эквивалентно следующему коду:

  push ebx ; положить в стек значение ebx
  pop  eax ; записать значение из стека в eax

Популярен во многом благодаря тому, что используется Intel в документации к своим процессорам.

См. также 
 AT&T-синтаксис
 Ассемблер

Примечания

Ссылки 

Ассемблер